Uma receita, no sentido mais amplo, é um conjunto de instruções que descreve como preparar ou fazer algo, um composto de ingredientes ou itens, para qualquer fim. O termo receita pode ser aplicado na medicina, na tecnologia da informação, na culinária e até na economia.

Receita (economia) — a entrada monetária que ocorre em uma entidade ou patrimônio
Receita (culinária) — o conjunto das instruções necessárias para preparar um determinado tipo de alimento
Prescrição médica — a prescrição de medicamentos que um paciente deve tomar

Desambiguação